Кубок УЕФА 1971/72 — первый розыгрыш кубка, пришедшего на смену Кубку ярмарок. Победителем стал английский «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в финале «Вулверхэмптон Уондерерс» со счётом 3:2 по сумме двух игр.

Первый раунд 

 «Влазния» снята с розыгрыша после того, как австрийские власти отказались выдавать визы албанскому клубу и команда не смогла попасть на первый матч.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1971/72 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1971/72 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1971/72 на сайте RSSSF 

Сезон 1971/72
Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году